Czernice Borowe est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Czernice Borowe, dans le powiat de Przasnysz, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Czernice Borowe, chef-lieu de cette gmina